Линда Бассетт (; 4 февраля 1950, Плакли) — английская актриса. Наиболее известна своими работами на телевидении, в первую очередь в сериалах «Крупногабаритные» (1999),   «Чуть свет — в Кэндлфорд» (2008–11), «Бабушкин дом» (2010–12) и «Вызовите акушерку»  (2015–).

Карьера
Бассетт дебютировала в кино в 1987 году, сыграв американскую писательницу Гертруду Стайн в фильме Джилл Годмилоу «В ожидании Луны».

Она была номинирована на премию BAFTA за лучшую женскую роль в фильме «Восток есть Восток» 1999 года и на премию газеты   Evening Standard за   роль  в   пьесе Арнольда Вескера  «Корни» на сцене Donmar Warehouse в 2013 году.

Избранная фильмография
 В ожидании Луны (1987) — Гертруда Стайн
 Чисто английское убийство (1990) — Шена Джексон
 Детектив Джек Фрост (1994) — миссис Корниш
 Дом призраков (1995) — мадам Бронски
  Мэри Райли (1996) — мать Мэри
  Оскар и Люсинда (1997) —  Бетти Стрэттон
  Восток есть Восток (1999) —  Элла Хан
 Часы (2002) — Нелли
 Девочки из календаря (2003) — Кора
 Чумовые боты (2005) —  Мелани
 Убийства в Мидсомере (2007) —  Эйлин Карнак
 Разум и чувства (2008) — миссис Дженнингс
 Касс (2008) — Дол Чамберс
 Чтец (2008) — миссис Бреннер
 Чуть свет — в Кэндлфорд  (2008–11) — Куини  Тёррил
 Запад есть Запад (2010)  — Элла Хан
 Вызовите акушерку   (2015–) —  Филлис Крейн
 Саймон Амстелл: Резня (2017) — д-р Вонденбург

Награды и номинации
За роль Эллы Хан в фильме «Восток есть Восток» актриса была номинирована на премии BAFTA и Лондонского кружка кинокритиков, а также получила приз на МКФ в Вальядолиде.

Примечания

Ссылки

Киноактрисы Великобритании